Antonio Rastrelli (1927-2019) – politico italiano
Bartolomeo Rastrelli (1700-1771) – architetto italiano che operò in Russia
Carlo Bartolomeo Rastrelli (1675-1744) – scultore italiano
Massimo Rastrelli (1929-2018) – presbitero italiano
Rastrelli (Amédée Rastrelli) – attore e regista francese del primo Novecento